Echeklos – syn Agenora wymieniony w Iliadzie
 Echeklos – Trojanin wymieniony w Iliadzie

Zobacz też 
 (60558) Echeclus